Country Club Hills (Illinois)
 Country Club Hills (Missouri)